Абрамово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Абрамово — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Абрамово — деревня в Кохановичском сельсовете Верхнедвинского района Витебской области.
 Абрамово — деревня в Освейском сельсовете Верхнедвинского района Витебской области.

Россия 
 Абрамово — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Абрамово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Абрамово — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Абрамово — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Абрамово — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Абрамово — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Абрамово — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Абрамово — деревня в Кикнурском районе Кировской области.
 Абрамово — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Абрамово — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Абрамово — упразднённая деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Абрамово — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Абрамово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Абрамово — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Абрамово — деревня в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
 Абрамово — село в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Абрамово — деревня в Косинском районе Пермского края.
 Абрамово — деревня в Красновишерском районе Пермского края.
 Абрамово — село в Сысертском городском округе Свердловской области.
 Абрамово — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Абрамово — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Абрамово — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Абрамово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Абрамово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Абрамово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Абрамово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.